Distrikt Santa María bezeichnet folgende Distrikte 

in Panama:
 Distrikt Santa María (Panama), Distrikt in der Provinz Herrera

in Peru:
 Distrikt Santa María (Huaura), Distrikt in der Provinz Huaura (Region Lima)